La Course du flambeau est une pièce de théâtre de Paul Hervieu, représentée en 1901.
 La Course du flambeau est un film de Charles Burguet, sorti en 1918 avec Léon Mathot, Jacques Robert, Suzanne Delvé, Maryse Dauvray.
 La Course du flambeau est un film de Luitz Morat, sorti en 1925.